Slalom mężczyzn został rozegrany 27 lutego w Whistler Creekside na trasie Davea Murray SL. Mistrzem olimpijskim został Włoch Giuliano Razzoli, który wywalczył pierwszy złoty medal dla Włoch. Drugim zawodnikiem olimpijskiego slalomu został Chorwat Ivica Kostelić, a trzecie miejsce niespodziewanie zdobył Szwed André Myhrer, który awansował z 10 miejsca po pierwszym przejeździe.

Wyniki

Bibliografia 
  vancouver2010.com

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010